Качмарский — фамилия. Известные носители:

 Качмарский, Евгений Иосифович (1910—1942) — украинский националист.
 Качмарский, Яцек (1957—2004) — польский автор-исполнитель, один из наиболее ярких представителей польской бардовской песни.